Toward the Gulf – tomik wierszy amerykańskiego poety Edgara Lee Mastersa, opublikowany w 1918 nakładem nowojorskiego wydawnictwa The Macmillan Company. Tytułowy wiersz Toward the Gulf został zadedykowany Theodore’owi Rooseveltowi. Utwory w tomiku są napisane generalnie rzecz biorąc wierszem wolnym. Poeta stosuje aliterację, na przykład All the while a gift/For analytics stored behind that brow,/That bulges like a loaf of bread, is all/Of which he well may boast above the man/He hates as but a slave of faith and fear, albo A nothingness/Moving as malice marred the life of man. Na użycie tego środka instrumentacji głoskowej u Mastersa zwraca uwagę Herbert K. Russell. Autor wykorzystuje też rozbudowane paralelizmy.

Przypisy

Bibliografia 
 
Utwory Edgara Lee Mastersa
Amerykańskie utwory poetyckie
Utwory literackie z 1918